Се́лезень:

 Селезень — мужская особь у уток.
 Селезень (карагод) — старинная белорусская игра-хоровод.

Фамилия 
 Селезень, Александр Иванович (1894—1948) — советский художник.
 Селезень, Дмитрий Григорьевич (1977) — украинский самбист и дзюдоист.

Топоним 
 Селезень (приток Мунжи) — река в Кемеровской области.
 Селезень (приток Суворощи) — река во Владимирской области.
 Селезень (озеро, Дедовичский район) — озеро в Дедовичском районе Псковской области.
 Селезень (озеро, Локнянский район) — озеро в Локнянском районе Псковской области.